Глюко́метр «Глюкофо́т-II» — єдиний вітчизняний глюкометр виробництва фірми «Норма».

Глюкометр для аналізу цільної крові на вміст глюкози за допомогою індикаторних тест-смужок Гемоглан. 

Застосовується в медичних лікувально-профілактичних установах, клінічних лабораторіях, а також в домашніх умовах. Працює від вбудованого акумулятора.

Гарантійний термін обслуговування: Для індивідуального користувача — необмежений. Для медичних установ — 5 років.

Реєстраційне свідоцтво МОЗ України N3239/2004 від 1 жовтня 2004.

Технічні характеристики

Примітки

Посилання 

Глюкометр «Глюкофот-II» 

Вимірювальні прилади
Медичні прилади
Цукровий діабет
Цифрові технології